Catedral de la Asunción o cualquiera de sus variantes puede hacer referencia a:

Advocación 

 En la Iglesia católica: bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María, madre de Jesús, es decir, el hecho de ser elevada al cielo la Virgen María en cuerpo y alma – Festividad: 15 de agosto.
 En la Iglesia ortodoxa: bajo la advocación de la Dormición de Theotokos, es decir, el tránsito (muerte natural) de la Madre de Dios – Festividad: 15 de agosto.

Catedrales 

Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Angola

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Saurimo

Austria

 Catedral de la Asunción de María y San Ruperto, de Wiener Neustadt

Brasil

 Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Minas Gerais

Bulgaria

 Catedral de la Asunción, de la ciudad de Sofía
 Catedral de la Asunción, de la ciudad de Varna

Canadá

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Moncton
 Catedral de la Asunción, de la ciudad de Quebec

Croacia

 Catedral de la Asunción de María, de Pula
 Catedral de la Asunción de la Virgen María, de la ciudad de Rab
 Catedral de la Asunción de la Virgen María, de la ciudad de Varaždin

Cuba  
 Catedral basílica de Nuestra Señora de la Asunción, en Santiago de Cuba.

Escocia 

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Aberdeen
 Catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción, en la ciudad de Edimburgo.

Eslovenia

 Catedral de la Asunción de la Virgen María, de la ciudad de Koper

España 

 Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, de la ciudad de Astorga
 Catedral de la Asunción, de la ciudad de Barbastro
 Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de El Burgo de Osma
 Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Cádiz
 Catedral de la Asunción, de la ciudad de Ceuta
 Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, de la ciudad de Calahorra
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Córdoba (España)
 Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Coria
 Catedral de la Asunción de María, de la ciudad de Jaén
 Catedral de la Asunción de la Virgen, de la ciudad de Baeza (España)
 Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, de la ciudad de Lérida
 Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción, de la ciudad de Mondoñedo
 Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, de la ciudad de Pamplona
 Catedral de la Asunción de la Virgen, de la ciudad de Segorbe
 Catedral de la Asunción de la Virgen, de la ciudad de Segovia
 Catedral Basílica de la Asunción, de la ciudad de Sigüenza
 Catedral Primada de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Toledo
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Cartagena (España)
 Concatedral de Asunción de la Virgen, de la ciudad de Mérida (España)
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Santander (España)
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Valladolid
 Catedral de la Asunción o de Santa María, de la Ciudad de Valencia.

EE. UU.  

 Catedral de Santa María de la Asunción, de Fall River
 Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de San Francisco (California)
 Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Saginaw
 Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Trenton

Finlandia 

 Catedral de la Dormición de María, de la ciudad de Helsinki

Francia  

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption), de la ciudad de Clermont-Ferrand
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption), de la ciudad de Lescar
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Montauban

Georgia  

 Catedral de la Asunción de la Virgen, de Tiflis

Haití 

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Cabo Haitiano
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Los Cayos

Hungría 

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Kaposvár
 Catedral de la Asunción, de Miskolc

Indonesia  

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Gereja Santa Maria Pelindung Diangkat Ke Surga), de la ciudad de Yakarta

Irlanda 

 Catedral de la Asunción de Carlow
 Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María de la ciudad de Tuam
 Catedral de la Asunción de la ciudad de Thurles

Islas Marshall 

 Catedral de la Asunción de Majuro

Italia  

 Catedral de la Asunción de Santa María, de Altamura
 Catedral de la Asunción de Santa María, de Andría
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de Acqui Terme
 Catedral de la Asunción de Santa María, de Asti
 Catedral Basílica de la Asunción de María, de Nardò
 Catedral Basílica de la Asunción de María, de Oria
 Catedral de Santa María de la Asunción (Cattedrale di Santa Maria Assunta), de la ciudad de Siena

Macedonia 

 Catedral de la Asunción de la Virgen, en Strumica

México 

 Catedral de la Asunción de la Virgen María, en Ciudad de México
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Oaxaca
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Tlaxcala
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Veracruz
 Catedral de Santa María de la Asunción, en Chilpancingo, Guerrero

Nepal  

 Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María, de Katmandú

Nicaragua 

 Basílica Catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Santiago de los Caballeros de León

Panamá 
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, del sitio arqueológico de Panamá Viejo

Papúa Nueva Guinea  

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Buka

Paraguay  

 Catedral Metropolitana de Asunción, en la ciudad de Asunción

Portugal  

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en la ciudad de Elvas

República Democrática del Congo 

 Catedral de la Asunción, de la ciudad de Boma

Rusia 

 Catedral de la Asunción, en la ciudad de Vladimir 
 Catedral de la Asunción, en la ciudad de Majachkalá
 Catedral de la Asunción, en la ciudad de Jabárovsk
 Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen, en la ciudad de San Petersburgo

Rumania 

 Catedral de la Asunción de Santa María, en Baia Mare 
 Catedral de la Asunción, en Zalău

Uzbekistán  

 Catedral de la Asunción de la Virgen en Taskent

Ucrania  

 Catedral de la Dormición en la ciudad de Járkov
 Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María en la ciudad de Járkov
 Catedral de la Asunción de la Virgen María en la ciudad de Odesa

San Vicente y las Granadinas  

 Catedral de la Asunción en Kingstown

Venezuela  

 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de La Asunción

También puede referirse a las siguientes concatedrales:
 Concatedral de la Asunción de la Virgen y San Estanislao en Maguilov, Bielorrusia
 Concatedral de la Asunción en Senj, Croacia
 Concatedral de Nuestra Señora de la Asunción en Saint-Pierre, Francia
 Concatedral Basílica de la Asunción de María en Bovino, Italia
 Concatedral Basílica de la Asunción de María en Cagli, Italia
 Concatedral Basílica de la Asunción de María en Gravina di Puglia, Italia
 Concatedral de la Asunción en Bitonto, Italia
 Concatedral de la Asunción en Bobbio, Italia
 Concatedral de la Asunción en Irsina, Italia